Villers-Bocage ist der Name zweier französischer Gemeinden: 

 Villers-Bocage (Calvados) im Département Calvados
 Villers-Bocage (Somme) im Département Somme

Siehe auch:
 Schlacht um Villers-Bocage